Lightning Data Transport – nome precedente di HyperTransport
 Local Descriptor Table – tabella di memoria usata nell'architettura x86